El Torneig d'Anvers 2019, oficialment conegut com a European Open 2019, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 20 d'octubre del 2019 al Lotto Arena d'Anvers, Bèlgica.

El tennista escocès Andy Murray va guanyar el primer títol en dos anys i mig després de la seva operació de maluc en la temporada anterior.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2019
ATP Tour 2019